Володарський — прізвище та топонім

 В. Володарський (справжнє ім'я — Мойсей Маркович Гольдштейн) (1891—1918) — діяч російського революційного руху єврейського походження
 Володарський Віктор Володимирович ( 1960) — український художник.
 Володарський Едуард Якович (1941—2012) — радянський і російський кіносценарист, прозаїк, драматург, заслужений діяч мистецтв РРФСР
 Володарський Леонід Веніамінович (нар. 1950) — російський перекладач, письменник, радіоведучий
 Володарський Олександр Вікторович (нар. 1987) — український громадський активіст, публіцист, художник-акціоніст і блогер

Володарський — селище міського типу, районний центр, Астраханська область
 Володарський — селище, Первомайський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Володарське
 Володарський район (значення)
 Володарський сільський округ
 Володарський міст